

Cinema 
L'escluso (The Quiet One) – documentario del 1948 diretto da Sidney Meyers.
L'escluso (Uninvited) – film del 1999 diretto da Carlo Gabriel Nero.